Василий Михайлович Гаврилов (26 января 1916 — ????) — командир орудия 904-го артиллерийского полка (351-я стрелковая Шепетовская Краснознамённая дивизия, 95-й стрелковый корпус, 18-я армия, 1-й Украинский фронт), сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 26 января 1916 года в городе Баку. Русский. Из семьи рабочего. Окончил 7 классов школы в Баку в 1932 году. Работал токарем в автомобильном гараже треста «Лениннефть» в Баку.

В 1937 году призван Красную армию на срочную службу. В 1938 году окончил школу младших командиров зенитной артиллерии. В 1940 году уволен в запас. Вновь жил и работал в Баку.

В августе 1941 года повторно призван в Красную армию Ленинским районным военкоматом города Баку Азербайджанской ССР.

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 года. Воевал в артиллерии на Крымском фронте. В бою 21 марта 1942 года на Керченском полуострове был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь на Кавказ. После выздоровления вновь на фронте с августа 1942 года. С этого времени дальнейший боевой путь прошёл в рядах 904-го артиллерийского полка 351-й стрелковой дивизии на Закавказском, с января 1943 - на Северо-Кавказском, с ноября 1943 - на 1-м Украинском, с августа 1944 - на 4-м Украинском фронтах.

В боях на Нальчикском направлении с 3 по 22 ноября 1942 года подавил огонь 2 миномётных батарей, уничтожил 1 танк, взорвал склад боеприпасов, прямым попаданием разбил наблюдательный пункт противника. При отражении немецкой атаки нанёс большой урон атакующим и вынудил их к отступлению. За эти отличия награждён своей первой наградой - медалью «За боевые заслуги».

Командир орудия 904-го артиллерийского полка 351-я стрелковая Шепетовская Краснознамённая дивизия, 18-й гвардейский стрелковый корпус, 60-я армия, 1-й Украинский фронт сержант Гаврилов Василий Михайлович отважно действовал в Житомирско-Бердичевской наступательной операции. Отважно вёл бой у села Ничкалы, поддерживая точным огнём атаку пехоты. Когда орудие оказалось выдвинуто далеко вперёд и было почти окружено противником. Гаврилов вместе с расчётом артиллерийско-миномётным огнём вытащил орудие из окружения.

В бою 12 января 1944 года восточнее города Шепетовка (Хмельницкая область, Украинская ССР) разбил огнём орудия наблюдательный пункт и уничтожил пулемётную точку противника обеспечив тем самым продвижение стрелковых частей. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом частям 351-й стрелковой дивизии № 010/н от 22 января 1944 года сержант Гаврилов Василий Михайлович награждён орденом Славы 3-й степени.

Командир орудия 904-го артиллерийского полка (дивизия, фронт и корпус те же, 18-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Гаврилов Василий Михайлович отличился в Ровно-Луцкой наступательной операции. В период с 4 по 14 февраля 1944 года в боях за село Судилков (Шепетовский район Хмельницкой области) его расчёт вывел из строя до взвода гитлеровцев и 4 пулемёта.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 1-й гвардейской танковой армии № 027/н от 29 мая 1944 года сержант Гаврилов Василий Михайлович награждён орденом Славы 2-й степени.

Командир орудия 904-го артиллерийского полка (подчинённость та же, 95-й стрелковый корпус) сержант Гаврилов Василий Михайлович геройски действовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции. В боях 28 июля 1944 года в районе села Богородчаны (Станиславская область, ныне посёлок городского типа в Ивано-Франковской области Украины) и 29 июля у села Оболонье (в 1,5 километрах восточнее города Долина Ивано-Франковской области) расчёт, артиллерийского орудия Василия Гаврилова подбил 1 танк, уничтожил до взвода пехоты.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержант Гаврилов Василий Михайлович награждён орденом Славы 1-й степени.

После представления к ордену воевал в той же дивизии, но в ходе боёв в Карпатах в октябре 1944 года был ранен. После лечения в госпитале в ноябре 1944 года старший сержант В. М. Гаврилов был демобилизован. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Жил в Баку. Продолжил работать в тресте «Лениннефть» мастером механического цеха. Впоследствии вышел на пенсию. О судьбе после 1995 года нет сведений.

Впоследствии, во время нахождения в запасе, В. М. Гаврилову, как полному кавалеру ордена Славы присвоено воинское звание старшина

Участник Парада на Красной площади в Москве 9.5.1995 в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Славы 1-й степени (31.5.1945)
 Орден Славы 2-й степени (24.08.1944)
 Орден Славы 3-й степени (9.2.1944)
 Медаль «За боевые заслуги» (7.12.1942)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1943) (вручена в сентябре 1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память

Примечания

Литература 
 
  Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдатская слава. М.,1976. Кн.4. с.93-96.

Ссылки 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС